Tilly steht für:

 Tilly (Werbefigur) (auch: Tante Tilly), eine Werbefigur, die von 1966 bis 1992 von der Firma Colgate-Palmolive in der Fernsehwerbung verwendet wurde
 Tilly-Kran, Kranfahrzeuge auf den Flugdecks von amerikanischen Flugzeugträgern
 Tilly (Fahrzeug), eine Gruppe leichter PKW, die von den Streitkräften des Vereinigten Königreichs im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden
 Tilly (Arkansas), Unincorporated Community in Pope County (Arkansas), Arkansas
 Tilly (Villers-la-Ville) (Wallonisch-Brabant), Gemeinde in Belgien

Gemeinden in Frankreich:
 Tilly (Eure), Département Eure
 Tilly (Indre), Département Indre
 Tilly (Yvelines), Département Yvelines
 Tilly-Capelle, Département Pas-de-Calais
 Tilly-la-Campagne, Département Calvados
 Tilly-sur-Meuse, Département Meuse
 Tilly-sur-Seulles, Département Calvados

Tilly ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Octave t’Serclaes de Tilly (1646–1715), spanischer Kriegsrat und Generalfeldmarschall, Vizekönig von Navarra, Aragon und Katalonien
 Alexandre de Tilly (1764–1816), französischer Lebemann
 Alfred von Tilly (1823–1881), preußischer Generalleutnant
 Arthur von Tilly (1851–1929), deutscher Generalleutnant
 Charles Tilly (1929–2008), US-amerikanischer Historiker, Politologe und Soziologe
 Claude Frédéric t’Serclaes van Tilly (1648–1723), belgischer Offizier
 Ferdinand Lorenz von Tilly (1666–1724), Philosoph und Bauherr
 Hans Tilly, Kärntner Großindustrieller und Großgrundbesitzer
 Heide Boysen-Tilly (1941–2014), deutsche Juristin, Rechtsanwältin und Richterin am Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen
 Heinrich Tilly (1931–2022), österreichischer Bildhauer und Maler
 Jacob Tilly (* 1979), deutscher Basketballspieler
 Jacques Tilly (* 1963), deutscher Illustrator, Bildhauer und Karnevalswagenbauer
 Jennifer Tilly (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin und Pokerspielerin
 Johann T’Serclaes von Tilly (1559–1632), Heerführer im Dreißigjährigen Krieg
 Joseph Tilly (1837–1906), belgischer Mathematiker und Militär
 Louise A. Tilly (1930–2018), US-amerikanische Historikerin
 Meg Tilly (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Tilly (* 1963), deutscher evangelischer Theologe
 Ottokar Alfred von Tilly (1823–1881), königlich preußischer Generalleutnant
 Richard H. Tilly (1932–2023), US-amerikanischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker

Siehe auch:
 Tilley (Begriffsklärung)
 Tiley (Begriffsklärung)
 Tilli (Begriffsklärung)
 Tilly and the Wall, eine US-amerikanische Indie-Pop-Band
 Tillyschanze oder Tillyschanz (Begriffsklärung)
 Tillysee, ein See in Niedersachsen